Boboiești se poate referi la:
 Boboiești, Gorj
 Boboiești, Neamț